VIII премия вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV 2018 — восьмая музыкальная премия телеканала RU.TV. Церемония вручения проходила 26 мая 2018 года в московском концертном зале Crocus City Hall.

Ведущими премии стали Анна Седокова и Александр Ревва, а также Юлианна Караулова с Алексеем Воробьёвым.

Голосование 
12 апреля 2018 года в прямом эфире телеканала RU.TV были объявлены имена ведущих, а также номинации и кто на них номинирован. Голосование продлилось с 24 апреля по 25 мая 2018 года включительно. Голоса были подсчитаны и подведены итоги, результаты оглашены в прямом эфире телеканала RU.TV 26 мая 2018 года.

Выступления

Номинации 
Победители отмечены галочкой.

Примечания 

Музыкальные премии России
Музыкальные премии 2018 года
2018 год в музыке России